Сељани могу да буду:

 Сељани, становници сеоске заједнице, сељаци

или:

 Сељани (Плужине), насеље у општини Плужине, Црна Гора
 Сељани (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Сељани (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Сељани (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Сељани (Вељки Кртиш), насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка

Види још 

 Сељане, насеље у општини Пријепоље, Србија
 Сељаци (вишезначна одредница)